Hautot kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hautot-sur-Seine, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Hautot-sur-Mer, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Hautot-Saint-Sulpice, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Hautot-le-Vatois, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,